Niuatoputapu (eiland) - eiland van Tonga
 Niuatoputapu (taal) - inheemse taal gesproken op bovenstaand eiland